Sezon 1981/82 2. Fußball-Bundesligi - 8. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Po raz pierwszy w historii rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1981/82 występowało 20 drużyn.
 
 * SSV Ulm 1846 (5 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 1981/82 będzie występował w Amateur-Oberlidze Baden-Württemberg (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu Wormatia Worms utrzymała się w 2. Bundeslidze.

 ** Eintracht Trewir (8 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 1981/82 będzie występował w Amateur-Oberlidze Südwest (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu SpVgg Fürth utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Tabela 

 FC Schalke 04 i Hertha BSC awansowały do Bundesligi 1982/83.
 Kickers Offenbach przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1982/83.
 SpVgg Bayreuth, Freiburger FC, Wormatia Worms i TSV 1860 Monachium spadły do Amateur-Oberligi 1982/83. 
 * TSV 1860 Monachium nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1982/83, dzięki czemu SG Wattenscheid 09 utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Bayer 04 Leverkusen wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 1982/83.
 Kickers Offenbach przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1982/83.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 BV 08 Lüttringhausen i TuS Schloß Neuhaus awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1982/83.
 Arminia Hannover i Tennis Borussia Berlin pozostały w Amateur-Oberlidze 1982/83.

Grupa Süd 

 FSV Frankfurt i FC Augsburg awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1982/83.
 SSV Ulm 1846 i FC Homburg pozostały w Amateur-Oberlidze 1982/83.

Zobacz też 
 Bundesliga 1981/82

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1981 w Niemczech
1982 w Niemczech